Юлия Цезарис (, * ок. 130 пр.н.е.; † 68 или 69 пр.н.е.) е съпруга на римския пълководец и политик Гай Марий и леля по бащина линия на Гай Юлий Цезар.

Биография 
Дъщеря е на Гай Юлий Цезар II и Марция (дъщеря на претора Квинт Марций Рекс). Сестра е на Гай Юлий Цезар III (бащата на Юлий Цезар) и на Секст Юлий Цезар III.

Между 115 и 109 пр.н.е. тя се омъжва за римския пълководец и политик Гай Марий († 86 пр.н.е.), поради което понякога е посочена и като Юлия Мария. През 109 пр.н.е. тя ражда син Гай Марий Младши.

Юлия Цезарис умира през 69 пр.н.е. и на погребението ѝ нейният племенник Юлий Цезар произнася блестяща похвална реч за нея и за починалата му малко преди това съпруга Корнелия.

Източници

Външни препратки 
 Livius.org: Julia

Юлиево-Клавдиева династия
Юлии